Franklinton kan syfta på:

 Franklinton, Louisiana
 Franklinton, North Carolina